El nombre de castillo de San Lorenzo puede aludir a alguna de las siguientes fortalezas:

En España 
 Castillo de San Lorenzo del Puntal, en la ciudad española de Cádiz.

En Panamá 
 Castillo de San Lorenzo, más conocido como fuerte de San Lorenzo, que está situado en la provincia panameña de Colón.